Grupp C i Europamästerskapet i fotboll för damer 2013 spelades mellan den 12 och 18 juli 2013.

Tabell

Matcher

Frankrike mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=FRA-RUS
|nr       = 5
|bild     = FRA-RUS-2013-07-12.svg
|datum    = 12 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Marie-Laure Delie Eugénie Le Sommer 
|mål2     =  Elena Morozova
|arena    = Nya Parken
|spelplats= Norrköping
|publik   = 2980
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=ENG-ESP
|nr       = 6
|bild     = ENG-ESP-2013-07-12.svg
|datum    = 12 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Eniola Aluko Laura Bassett 
|mål2     =  Verónica Boquete Jennifer Hermoso Alexia Putellas
|arena    = Linköping Arena
|spelplats= Linköping
|publik   = 5190
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=ENG-RUS
|nr       = 12
|bild     = ENG-RUS-2013-07-15.svg
|datum    = 15 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Toni Duggan 
|mål2     =  Nelli Korovkina
|arena    = Linköping Arena
|spelplats= Linköping
|publik   = 3629
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Spanien mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=ESP-FRA
|nr       = 11
|bild     = ESP-FRA-2013-07-15.svg
|datum    = 15 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Wendie Renard
|arena    = Nya Parken
|spelplats= Norrköping
|publik   = 5068
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot England

{{Resultat med trupp|id=FRA-ENG
|nr       = 18
|bild     = FRA-ENG-2013-07-18.svg
|datum    = 18 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Eugénie Le Sommer Louisa Nécib Wendie Renard 
|mål2     = 
|arena    = Linköping Arena
|spelplats= Linköping
|publik   = 7332
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ryssland mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=RUS-ESP
|nr       = 17
|bild     = RUS-ESP-2013-07-18.svg
|datum    = 18 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Elena Terekhova 
|mål2     =  Verónica Boquete
|arena    = Nya Parken
|spelplats= Norrköping
|publik   = 2157
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Rsssf.com

Grupp C